Europark heißen folgende Orte:

 Europark (Industriepark), grenzüberschreitender Industriepark zwischen Coevorden, Niederlande und Emlichheim, Deutschland
 Europark (Einkaufszentrum), das größte Einkaufszentrum in Salzburg, Österreich
 Europark (Budapest), Einkaufszentrum in der ungarischen Hauptstadt
 Europark (Freizeitpark), Freizeitpark in Vias, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich

Siehe auch:
 EURO-Park, Industrie- und Gewerbegebiet bei Euskirchen, Deutschland
 Europa-Park, der größte Freizeitpark im deutschsprachigen Raum in Rust (Baden), Deutschland
 Europapark, eine Parkanlage in Klagenfurt am Wörthersee, Österreich